Dzierzążna – kolonia w województwie lubuskim, w powiecie słubickim, w gminie Słubice
 Dzierzążna – wieś w województwie lubuskim, w powiecie sulęcińskim, w gminie Krzeszyce

Zobacz też: Dzierzązna